Dedo em martelo pode se referir a:
 Dedo do pé em martelo
 Dedo da mão em martelo

Desambiguação